VisSim steht für:
 VisSim, eine grafische Blockdiagramm-Programmiersprache für die Simulation von dynamischen Systemen

VISSIM steht für:
 PTV Vissim, eine Verkehrsfluss-Simulationssoftware